Вест Оранџ има више значења:
 Вест Оринџ (Тексас)
 Вест Оринџ (Њу Џерзи)